Ру́ни () — фамилия ирландского происхождения. Известные носители:

 Руни, Адам (род. 1988) — ирландский футболист.
 Руни, Джиаан (род. 1982) — австралийская пловчиха и телеведущая.
 Руни, Джон (род. 1990) — английский футболист.
 Руни, Кевин (род. 1993) — американский хоккеист.
 Руни, Колин (род. 1986) — английская телеведущая и журналистка.
 Руни, Марк (род. 1983) — ирландский футболист.
 Руни, Мартин (род. 1987) — английский легкоатлет.
 Микки Руни (настоящее имя Джозеф Юл мл.; 1920—2014) — американский актёр.
 Руни, Салли (род. 1991) — ирландская писательница и сценаристка.
 Руни, Уэйн (род. 1985) — английский футболист.
 Руни, Шерон (род. 1988) — шотландская актриса.
 Руни, Энди (1919—2011) — американский журналист.